Се́сар Марти́н Вилья́р (; 3 апреля 1977, Овьедо, Испания) — испанский футболист, экс-игрок сборной Испании. Ныне — член совета директоров футбольного клуба «Реал Овьедо».

Карьера

Клубная 
Начал профессиональную карьеру в родном «Реал Овьедо» в 1994 году. После пяти сезонов перешёл в «Депортиво Ла-Корунья», где ему удалось в первом же сезоне взять чемпионский титул, а в дальнейшем ещё и кубок Короля и два Суперкубка Испании, но из-за травм Сесар ни разу не сыграл больше 20 матчей за сезон. С приходом на пост главного тренера Хоакина Капарроса игрок стал редко попадать в состав и летом 2006 года перешёл в «Леванте», но за полгода появился на поле только три раза. 31 января 2007 контракт с ним был разорван по обоюдному согласию. В феврале 2007 подписал контракт с английским «Болтон Уондерерс» до конца сезона. 18 мая 2007 было объявлено, что контракт с ним не будет продлен. Следующий сезон игрок провёл в «Эркулесе». Перед сезоном 2009/10 Сесар подписал контракт с «Кастельоном» по системе 2+1, однако после сезона в котором клуб покинул Сегунду, игрок решил покинуть клуб.

В сборной 
В сборной Испании дебютировал 18 августа 1999 в товарищеском матче против сборной Польши. Последний матч сыграл 5 июня 2004 против сборной Андорры. Всего за сборную сыграл 12 матчей, забив трижды (все три гола были забиты головой).

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика матчей за сборную Испании 
 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Реал Овьедо»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Эркулес» Аликанте
Игроки ФК «Кастельон»